Комсомольск-на-Амуре:

Топоним 
 Комсомольск-на-Амуре — город в Хабаровском крае.

Название 
 Комсомольск-на-Амуре — аэропорт.
 Комсомольск-на-Амуре — ж/д станция.

Наименование 
 «Комсомольск-на-Амуре» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Палтус», по кодификации NATO Kilo-сlass.